Danby är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Abstrupus Danby (1655–1727), ullhandlare
 Francis Danby (1793–1861), målare
 Graeme Danby (född 1962), operasångare
 Herbert Danby (1889–1953), präst och författare
 John Danby (född 1983), fotbollsspelare
 Ken Danby (1940–2007), konstnär
 Michael Danby (född 1955), politiker
 Noah Danby (född 1974), skådespelare
 Robert Danby (död 1474), domare
 Thomas Osborne, 1:e earl av Danby (1631–1712), statsman
 William Danby (1752–1833), författare